Il Palazzo d'Ayala Valva è un palazzo del Borgo Antico di Taranto.
 Il Palazzo d'Ayala Valva è un palazzo del Borgo Nuovo di Taranto.
 Il Palazzo d'Ayala Valva è un palazzo di Carosino, noto anche come Palazzo Ducale d'Ayala Valva.
 Il Palazzo d'Ayala Valva è un palazzo di Monteparano, noto anche come Castello d'Ayala Valva.